Harbordt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Ferdinand Harbordt (1812–1894), deutscher Jurist und Minister im Kurfürstentum Hessen
 Gottfried Harbordt (1768–1837), Musiker
 Steffen Harbordt (* 1934), deutscher Soziologe und Hochschullehrer